Серия B 1960/1961 () — 29-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 сентября 1960 года и закончился 4 июня 1961 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1960/61 на legaserieb.it
 Серия B 1960/61 на rsssf.com

1960/1961
Футбол в Италии в 1960 году
Футбол в Италии в 1961 году